Merlerault put désigner :

Géographie 
Un canton de l'Orne, Canton du Merlerault
Une commune de l'Orne qui donne son nom au canton, Le Merlerault

Zoologie 
Une race de poule, la Poule Le Merlerault
Une ancienne race chevaline, le Merlerault